Bunut kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Bunud, ort, Qäbälä,

Indonesien 

 Desa Bunut, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Bunut, distrikt, Kepulauan Riau, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar